Leaf Mountain Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Leaf Mountain Township (Minnesota)
 Leaf Mountain Township (North Dakota)